El término The Incredible Hulk, de acuerdo al contexto en que fue mencionado, puede referirse a:

 The Incredible Hulk, el personaje de cómics, series de televisión y del cine. 
The Incredible Hulk (videojuego de 2008), el videojuego oficial de la película homónima. 
 The Incredible Hulk (serie de televisión de 1996), la serie de animación de la TV. 
 The Incredible Hulk, la segunda película sobre el personaje. 
 The Incredible Hulk, serie de historietas sobre el personaje.